El Torneig d'Hamburg 2009, també conegut com a International German Open 2009, és una competició tennística que es juga sobre terra batuda. És la 102a edició del torneig i forma part de les sèries 500 de la ATP. Es juga a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya, entre el 20 i el 26 de juliol del 2009.

Quadre individual masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009